Manatí - município da Colômbia, no departamento de Atlántico.
Manatí - município de Cuba, na província de Las Tunas.
Manatí - município de Porto Rico.

Ver também
 Peixe-boi

Desambiguação
Desambiguações de topônimos